Бунимович — еврейская фамилия и отчество (от мужского личного имени Бу́ним).

Фамилия 
 Бунимович, Абрам Исаакович (1917—1999) — учёный в области гидромеханики.
 Бунимович, Владимир Ильич (Музалевский; 1894—1964) — советский музыковед и педагог.
 Бунимович, Владимир Иосифович (1904—1981) — радиофизик, один из пионеров статистической теории связи.
 Бунимович, Вульф Абрамович — экономист, автор трудов по бухгалтерскому учёту.
 Бунимович, Давид Захарович (1903—1982) — изобретатель в области фотодела.
 Бунимович, Евгений Абрамович (род. 1954) — российский педагог-математик, поэт и публицист, общественный деятель, сын А. И. Бунимовича.
 Бунимович, Леонид Абрамович (род. 1947) — советский и американский математик, сын А. И. Бунимовича.
 Бунимович, Теодор Захарович (1908—2001) — советский оператор и режиссёр документального кино и кукольной мультипликации, дважды лауреат Сталинской премии.
 Бунимович, Фрима Ильинична (с 1930-х годов сценический псевдоним Ирина Александровна Бунина, 1897—1963) — актриса, сестра В. И. Бунимовича.
 Бунимович, Юрий Эммануилович (1919—1944) — лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Также 
 Бунимович — банкирский дом в Вильне (с 1875 года) и семья (родом из Воложина): Израиль Бениаминович (Вениаминович) Бунимович и его сыновья Товий (Тобиаш, 1871—1938), Марк (1872—1960-е), Евсей (1874—1913), Илья (1875—1942?) и Давид (1879—1941).

Отчество 
 Ханин, Хаим Гирш-Бунимович (1896—1981) — советский учёный в области теплотехники.